В 1648 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 (Июнь—сентябрь) Семён Дежнёв первым из европейцев прошёл через Берингов пролив.
 Ойратский просветитель, буддийский монах Зая-Пандита разработал на основе старомонгольского письма новый алфавит, названный «Тодо-бичиг» (ясное письмо). Новый алфавит был ближе к произношению, а также упрощал записи санскритских и тибетских заимствований, широко использовавшихся в религиозных текстах. Тодо-бичиг получил широкое распространение среди ойрат-монголов, включая калмыков, поддерживается в Юникоде.

Публикации 
 Посмертно издан сборник трудов Ян Баптиста ван Гельмонта «Ortus medicinae, vel opera et opuscula omnia». Сборник отражает переходный период от алхимии к научной химии, содержит результаты многочисленных экспериментов, а также одну из первых версий Закона сохранения массы.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1648 году
 15 декабря — Грегори Кинг, английский статистик (умер в 1712 году).
 (? возможно, 1668 год ) — Джозеф Рафсон, английский математик, автор улучшенной версии метода Ньютона (умер около 1715 года).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1648 году
 1 сентября — Марен Мерсенн, французский математик (род. в 1588 году).
 3 ноября — Джон Бейнбридж, английский астроном (род. в 1582 году).

Примечания

См. также 

1648 год в науке